Gaibiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gaibiel (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Gaibiel (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar